A Laborintus Edoardo Sanguineti válogatott verseinek gyűjteménye, melyet 2008-ban adott ki a Ráció Kiadó. A műveket Kiss Irén fordította.

A szerzőről 
Edoardo Sanguineti (1930-2010) kortárs olasz költő, drámaíró, klasszika-filológus, egyetemi tanár, irodalomszervező. Az olasz posztmodern költészet "atyja", a XX. századi avantgárd mozgalom vezető teoretikusa, nemzetközi költészeti folyóiratok szerkesztője.

Laborintus
1956-ban jelent meg Olaszországban.

Magyarul
Laborintus. Válogatott versek; ford., összeáll. Kiss Irén; Ráció, Bp., 2008

Olasz irodalmi művek